Ron Arad (: רון ארד) je jméno více osob:

 Ron Arad (designér) (* 1951) – izraelský průmyslový designér, umělec a architekt
 Ron Arad (pilot) (* 1959) – zbraňový důstojník Izraelského vojenského letectva od roku 1986 pohřešovaný v boji